Мала́ков — російське прізвище.

Відомі носії:

 Малаков Георгій Васильович (1928, Київ — 1979, Київ) — український графік, заслужений художник УРСР (1974).
 Малаков Дмитро Васильович (1937, Київ — 2019, Київ) — український краєзнавець.

Російські прізвища